Аккудык — название населённых пунктов в Казахстане:
 Аккудык  (бывшее Кредиковка) — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Аккудык — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Аккудык — село в Жылыойском районе Атырауской области, Жемский сельский округ, упразднено в 2013 г.
 Аккудык — село в Жылыойском районе Атырауской области, Майкомгенский сельский округ, упразднено в 2013 г.
 Аккудык (бывшее Константиновка) — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Аккудык (бывшее Духовницкое) — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Аккудык (до 2009 г. — Аккудук, до 2000 г. — Комсомольское) — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 
 Аккудук